Odenthal peut faire référence à :
 Anja Odenthal (née en 1971), chanteuse allemande.
 Odenthal, ville allemande du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Aloys Odenthal (1912-2003), résistant allemand au nazisme et architecte.